Az 1913–1914-es magyar labdarúgó-bajnokság másodosztálya 13. alkalommal került kiírásra. A tízcsapatos bajnokság győztese a Műegyetemi AFC lett. A I. világháború kitörése miatt két évi szünet következett, majd az 1916–1917-es kiírással folytatódott a másodosztályú bajnokság.

A végeredmény 

Megjegyzés: A győzelemért 2, a döntetlenért 1 pont járt.

További információk 
  A magyar labdarúgó-bajnokságok végeredményei 1910-től 1920-ig RSSSF

Kapcsolódó szócikkek 
 1913–1914-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 2
Magyar 2